Крокон — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Крокон (из Аркадии) — тесть царя Аркада;
 Крокон (из Аттики) — зять царя Келея;
 Крокон (из Эретрии).

Имена греческого происхождения